Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 1973 je četrto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo 10. in 11. marca 1973 v dvorani Ahoy v Rotterdamu, Nizozemska. Tekmovali so v 23-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1973
1973 v športu
Športne prireditve na Nizozemskem
Šport v Rotterdamu